Miejscowości w USA:
 Bay Lake – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Orange
Gminy w USA:
 Bay Lake (ang. Bay Lake Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Crow Wing